Speckbach ist ein geographischer Name:

Ortsteil:
 Speckbach (Rohrdorf), Weiler der Gemeinde Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern

Gewässer:
 Speckbach (Bolsternbach), linker Zufluss des Bolsternbachs (zur Töss) nach Waltenstein, Gemeinde Schlatt, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Speckbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler bei Untersontheim, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Speckbach (Erlbach), Oberlauf des Erlbachs bei Lochhausen, kreisfreies München, Bayern
 Speckbach (Flembach), linker Zufluss des Flembachs (zur Pegnitz) in Michelfeld, Stadt Auerbach in der Oberpfalz, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Speckbach (Habichauer Bach), linker Zufluss der Habichauer Bachs, Bad Tölz, Bayern
 Speckbach (Lauter), linker Zufluss der „Lenninger“ Lauter nach Ötlingen, Stadt Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Speckbach (Riß), rechter Zufluss der Riß bei Hochdorf, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Speckbach (Weitnauer Bach), rechter Zufluss des Weitnauer Bachs (zur Unteren Argen) bei Eisenbolz, Markt Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Spechbach
 Speckgraben